Eisenacher Straße (straat)
Eisenacher Straße (metrostation), een metrostation, hernoemd naar de bovenstaande straat